

Pessoas 
 Nick Dunning
 Debbe Dunning

Localidades 
 Dunning (Nebraska)

Outros 
 Efeito Dunning-Kruger

Desambiguação